Данная статья представляет собой статистику всех матчей, которые провела национальная сборная Белоруссии по футболу с момента создания по настоящее время, начиная с первого матча против сборной Украины 28 октября 1992 года. В статистику включены как официальные матчи белорусской сборной, проведенные под эгидой Международной федерации футбола с момента вступления в эту организацию в 1992 году, так и товарищеские. Матчи сборной БССР не учтены. Также не учтены товарищеские игры со вторыми национальными сборными, с клубными командами разных стран и с прочими командами, принимавшими участие в различных международных турнирах. Со списком матчей сборной, разбитым по времени, можно ознакомиться в соответствующих статьях: 
 Матчи сборной Белоруссии по футболу (1992—2009)
 Матчи сборной Белоруссии по футболу (2010—2029)

Баланс матчей 
Всего на 20 ноября 2022 года было проведено 268 встреч с участием сборной Белоруссии.

Примечания

Ссылки 
 Матчи сборной Белоруссии на сайте EU-Football.info

Сборная Белоруссии по футболу